Населені пункти в Чехії:

 Боротиці (Зноймо)
 Боротиці (Пршібрам)